Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Pavel Složil che hanno battuto in finale Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Zoltán Kuhárszky 6-3, 6-3

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (campioni)
 Hans Gildemeister /  Carlos Kirmayr (quarti di finale)

 Pablo Arraya /  Víctor Pecci (quarti di finale)
 Andreas Maurer /  Wolfgang Popp (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1983